Jeju (Jeju-si) ist die Hauptstadt sowie gesellschaftliches und wirtschaftliches Zentrum der Insel-Provinz Jeju-do in Südkorea. Das gesamte Gemeindegebiet nimmt in etwa die nördliche Hälfte der Insel Jeju ein.

Jeju-si ist der zentrale Verkehrsknotenpunkt der Insel, vom Jeju International Airport werden 13 nationale und 4 internationale Ziele in Japan und China angeflogen. Fährlinien werden zusehends durch Fluglinien ersetzt, es gibt aber Routen zu sechs nationalen Zielen, von denen Mokpo und Busan die wichtigsten sind.

Klimatabelle

Söhne und Töchter der Stadt 
 Pius Moon Chang-woo (* 1963), römisch-katholischer Geistlicher, Bischof von Cheju
 Choi Hong-man (* 1980), MMA-Kämpfer
 Hong Jeong-nam (* 1988), Fußballspieler
 Ji Dong-won (* 1991), Fußballspieler
 Hong Yun-sang (* 2002), Fußballspieler

Weblinks 

 Offizielle Website (englisch)

Einzelnachweise 

Ort mit Seehafen
 
Hauptort einer Verwaltungseinheit